Pierri, apellido italiano, puede hacer referencia a:

 Alberto Pierri, empresario y político argentino; o
 Álvaro Pierri, guitarrista uruguayo.